Arroyo de la Guardia Vieja ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo de la Guardia Vieja (Argentinien), Fluss im Departamento Tunuyán, Argentinien
 Arroyo de la Guardia Vieja (Uruguay), Fluss im Departamento Flores, Uruguay